Сальт ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 6,41 км². Население — 30304 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 TotSalt. Página muy actualizada de información general
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны